Fölser ist der Familienname folgender Personen:

 Liselotte Fölser (geb. 1929), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Patrick Fölser (geb. 1976 in Linz), österreichischer Handballspieler